Meerson ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Ossip Meerson (1910–1991), polnischer Modefotograf
 Lazare Meerson (1897–1938), russischer Maler und Bühnenbildner
 Mary Meerson (1902–1993), russische Balletttänzerin, Model, und Archivarin in der Cinémathèque française
 Olga Markowa Meerson (1880–1929/30), russische Malerin
 Olga Meerson (* 1959), israelisch-US-amerikanische Slawistin und Hochschullehrerin
 Steve Meerson, Drehbuchautor

Meerson steht für:

 Meerson Keramik, 1937 von Leo Meerson gegründete Keramikwerkstatt in Weiningen ZH